Honorable Company's Ship, tytuł statków floty Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej
 heliosferyczna warstwa prądowa, ang. Heliospheric current sheet
 Somatomammotropina kosmówkowa, ang. Human Chorionic Somatomammotropin, ludzki hormon produkowany przez łożysko.